Llista d'asteroides del 179001 al 180000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|179001-179100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|179101-179200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|179201-179300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|179301-179400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|179401-179500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|179501-179600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|179601-179700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|179701-179800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|179801-179900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|179901-180000 [ modifica]

|-
|}